Ahmed Yasin (1991) – calciatore iracheno
Ali Abbas Yasin (1979) – calciatore emiratino
Yasin (1998) – rapper svedese
Yasin – stato principesco del subcontinente indiano
Valle dello Yasin – valle nello Hindu Kush (Pakistan)